

Antropologia 
 Gouin – gruppo etnico presente in Burkina Faso e Costa d'Avorio

Geografia 
 Gouin – località del Camerun
 Bacino Gouin – lago artificiale situato nelle regioni centrali della provincia canadese del Quebec

Persone 
 Alexandre Goüin – banchiere e politico francese
 Benoît Gouin – attore canadese
 Ernest Goüin – ingegnere e imprenditore francese
 Eugène Goüin – banchiere e politico francese
 Félix Gouin – politico francese
 Fred Gouin – cantante francese
 Léon Goüin – ingegnere, imprenditore e archeologo francese
 Raymond Gouin – calciatore francese